

Carriera

Club
Nato in Russia, proprio in questa nazione ha cominciato la propria carriera, prima nel
, poi con l' (club della sua città natale),  e .

Dal 2014 si è trasferito in Armenia militando prima con il , poi con l'.

Nel 2017 torna al , che due anni dopo cambia nome in .

Nazionale
Dal 2018 gioca nella nazionale armena.

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale armena